Longchamp – comune francese del dipartimento dell'Alta Marna nella regione del Grand Est 
 Longchamp – comune francese del dipartimento della Côte-d'Or nella regione della Borgogna-Franca Contea 
 Longchamp – comune francese del dipartimento dei Vosgi nella regione del Grand Est

 Longchamp – ippodromo di Parigi